Geografia
 Escala – miejscowość we Francji
 Escala – wieżowiec w Seattle w Stanach Zjednoczonych
 L'Escala – miasto w Hiszpanii, w Katalonii

 Muzyka
 Escala – brytyjski zespół muzyczny, elektroniczny kwartet smyczkowy